Aleksej Erёmenko o Oleksij Jeremenko può riferirsi a:

 Oleksij Hordijovyč Jeremenko (1906-1942), politico e militare sovietico
 Aleksej Borisovič Erëmenko (1964-), calciatore sovietico
 Aleksej Alekseevič Erëmenko (1983-), calciatore russo naturalizzato finlandese